Сегорачи има више значења:

 Сегорачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сегорачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику